

Patronyme 
Le nom de Devéria est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

Achille Devéria (1800-1857), peintre et graveur français ;
Eugène Devéria (1805-1865), peintre français, frère du précédent ;
Théodule Charles Devéria (1831-1871), égyptologue, fils d'Achille Devéria ;
Jean-Gabriel Devéria (1844-1899), sinologue, fils d'Achille Devéria.

Homonymie
Homonymie de patronyme